O Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, criado pela FJP, Ipea e PNUD, é um atlas destinado a administradores públicos, pesquisadores, jornalistas e às pessoas que trabalham com planejamento e análise das realidades municipais, estaduais e brasileira, com tabelas, gráficos, mapas e relatórios a partir de 125 indicadores sociais e econômicos para os  municípios brasileiros, 27 unidades da federação e 20 regiões metropolitanas.

Além de uma de três publicações impressas (Atlas do Desenvolvimento Humano nos municípios brasileiros, Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas e Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas 2) o projeto possui uma plataforma online que disponibiliza todas as informações referentes aos dados sobre o desenvolvimento humano no Brasil, bem como dados com informações sobre a vulnerabilidade social no país.

Ver também 
 Índice de Desenvolvimento Humano
 Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano

Ligações externas 
 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
 http://ivs.ipea.gov.br/ivs/
 Instalação do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em seu computador- Link seguro
 Rankings de IDH-M por Estados, Regiões Metropolitanas e Municípios

Geografia do Brasil
Economia do Brasil